Magura (słow. Magura, 996 m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Beskidy Orawskie). Na mapie Geoportalu opisany jest jako Piętkula. 

Magura znajduje się tuż po zachodniej stronie przełęczy Glinka w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, którym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Jest to mało wybitny szczyt, od słowackiej strony praktycznie nie odróżniający się od grzbietu. Z jego południowych (słowackich) stoków spływają źródłowe potoki Klinianki, na północną (polska) stronę spływa Równiowy Potok (lewy dopływ Glinki. Magura jest zalesiona, ale w dolnej części jej polskich stoków znajdują się dwie duże polany należące do miejscowości Glinka: Polana Zrąbaniek i Polana Równie. Słowackie stoki Magury należą do miejscowości Novoť.

Przez szczyt Magury prowadzi słowacki szlak graniczny.

Szlaki turystyczne 
  słowacki szlak graniczny

Przypisy 

Polskie szczyty Beskidu Żywieckiego
Słowackie szczyty Beskidu Żywieckiego
Grupa Oszusa
Beskidy Orawskie